

Patronyme 
 Stanley Menzo, un footballeur néerlandais devenu entraîneur, né en 1963 ;
 , un footballeur néerlandais, né en 1993, et neveu du précédent.

Pseudonyme 
 Menzo, un rappeur français, né en 1975.

Hydronyme 
 Menzo, le nom vénitien de la rivière italienne Mincio située en Lombardie et en Vénétie.

Média 
 Menzo, un magazine belge de langue flamande pour hommes.